Cinema:
 Spellbound (pel·lícula de 1945), thriller dirigit per Alfred Hitchcock
 Spellbound (pel·lícula de 2002), documental dirigit per Jeffrey Blitz 
 Videojocs:
 Spellbound (videojoc), videojoc
 Spellbound Entertainment, empresa desenvolupadora de videojocs